Basiliek van San Salvatore, basiliek in Spoleto
 Kerk van San Salvatore (Brescia), kerk in Brescia